Athenais oder Athenaïs ist der Name folgender Personen:

 Athenais (Wahrsagerin), Wahrsagerin aus Erythrai zur Zeit Alexanders des Großen
 Athenais Philostorgos I., Gattin des Ariobarzanes I. Philoromaios von Kappadokien (Regierungszeit 96/95–63/62 v. Chr.) und Mutter des Ariobarzanes II. Philopator
 Athenais Philostorgos II., Tochter Mithridates des Großen, als Frau Ariobarzanes’ II. (Regierungszeit 63/62–52/51 v. Chr.) Königin von Kappadokien
 Athenais (Tochter des Herodes Atticus) (Marcia Claudia Alcia Athenais Gavidia Latiaris; 143–161), Tochter des Herodes Atticus und der Annia Regilla
 Athenaïs, nach ihrer Taufe Aelia Eudocia (400–460), Frau des oströmischen Kaisers Theodosius II.